A csésze kifejezés az alábbiakra utalhat:

 Csésze (edény): edény, ivóeszköz
 Csésze (botanika): a virágtakaró része, a csészelevelek összessége